Игрушка, Игрушки:

 Игрушка — предмет, предназначенный для игры.
 «Игрушки» — российская панк группа.

 Фильмы
 «Игрушка» (; ; ) — драматический индийский фильм. Режиссёр Чандер Вохра.
 «Игрушка» () — кинокомедия с Пьером Ришаром, Франция, 1976 год. Режиссёр — Франсис Вебер.
 «Игрушка» () — кинокомедия, ремейк фильма 1976 года, США, 1982 год. Режиссёр — Ричард Доннер.
 «Игрушки» — документальный фильм, СССР, 1979 год. Режиссёр — Константин Артюхов.
 «Игрушки» () — кинокомедия с Робином Уильямсом, США, 1992 год. Режиссёр — Бэрри Левинсон.
 «Игрушки» — российский телесериал, представлен на СТС в 2010 году.

 Населённые пункты

 Игрушка — агрогородок в Крупском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
  (значения)